Colquechaca (gemeente), een Boliviaanse gemeente
Colquechaca (plaats), een plaats in deze gemeente